A 21ª edição da Vuelta decorreu entre 28 de abril a 15 de Maio de 1966, A corrida foi composta por 18 etapas, num total de mais de 2951 km, com uma média de 37,605 km/h. A corrida começou em Murcia e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1966
1966 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1966